Spritzpistole (lat. Aerograf) hat mehrere Bedeutungen:

 ein Sprühpistole für Farbe im technischen Bereich, siehe Spritzpistole
 eine Sprühpistole für Farbe im künstlerischen Bereich, siehe Airbrush
 eine Wasserpistole